Ремс може да се отнася за:
 Работническия младежки съюз (съкратено РМС, произнасяно РеМС) – организация в България
 Ремс - река в Германия, провинция Баден-Вюртемберг, приток на р. Некар
 Ремс – квартал на гр. Санкт Фалентин, провинция Долна Австрия, Австрия

Вижте също 
 Реймс  - град във Франция